Иня — река в Новосибирской области и Алтайском крае России. Исток реки находится в посёлке Посевная Новосибирской области. Устье — в Шелаболихинском районе Алтайского края, в 3271 км от устья по правому берегу Оби. Длина реки составляет 172 км.

Притоки 
(км от устья)
 протока Кутинева слева
 протока Топтушка слева
 7 км: Старая Иня слева
 150 км: Арапиха справа
 154 км: Падун справа

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Барнаул до Новосибирского гидроузла, без реки Чумыш, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Оби
Реки Черепановского района
Реки Тальменского района
Реки Шелаболихинского района